Monti Azzurri (Ered Luin) – catena montuosa immaginaria dell'universo tolkieniano
 Monti Azzurri  – altro nome dei Monti Sibillini, tra le Marche e l'Umbria, poiché così chiamati dal Leopardi nelle Ricordanze
 Comunità montana dei Monti Azzurri – comunità montana italiana delle Marche